Лилия Николаевна Фиськович (; ), в девичестве Тозловану () — молдавская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступает как элитная спортсменка с 2007 года, победительница и призёрка многих стартов международного значения, рекордсменка Молдавии в марафоне и полумарафоне, участница летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Мастер спорта Молдавии международного класса.

Биография 
Лилия Фиськович родилась 29 марта 1989 года в городе Тирасполь Молдавской ССР.

Занималась лёгкой атлетикой в тираспольской Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 2 им. В. Б. Долгина под руководством тренера Николая Владимировича Мыцыкова. Сотрудница Специального отряда быстрого реагирования «Днестр» МВД ПМР.

Начиная с 2007 года в статусе элитной спортсменки регулярно принимала участие в различных соревнованиях на шоссе, бегала дистанции 3, 5 и 10 км, а также полумарафон. Выступала преимущественно на территории Польши и других восточноевропейских стран.

Дебютировала на марафонской дистанции в сентябре 2015 года, когда с результатом 2:35:12 стала второй в зачёте Варшавского марафона.

Выполнив с большим запасом олимпийский квалификационный норматив 2:45:00, вошла в основной состав молдавской национальной сборной и удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро — в программе женского марафона показала время 2:34:05, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 27 строке.

В 2018 году выступила на чемпионате мира по полумарафону в Валенсии, где в личном зачёте заняла 36 место. В рамках Люблянского марафона показала результат 2:28:26, побив тем самым национальный рекорд Молдавии, принадлежавший Татьяне Зуевой и продержавшийся 27 лет.

В 2019 году помимо прочего принимала участие в командном чемпионате Европы в Быдгоще, заняла 2-е место в забегах Третьей лиги на 3000 и 5000 метров. Выполнила олимпийский квалификационный норматив на Лондонском марафоне, где заняла итоговое 14 место и обновила национальный рекорд Молдавии — 2:27:26.

Примечания 

Марафонцы Молдавии
Бегуны на длинные дистанции Молдавии
Бегуны на средние дистанции Молдавии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта Молдавии международного класса
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года